Villany peut-être : 
 une ville hongroise
 un vignoble
 le nom d'une danseuse du début du

Voir aussi 
Villani, patronyme français.

Homonymie